Chione () steht für:

Griechische Mythologie:
 Chione (Tochter des Daidalion), die Tochter des Daidalion
 Chione (Tochter des Boreas), die Tochter des Boreas und der Oreithyia
 Chione (Tochter des Arkturos), die Tochter des Arkturos
 Chione (Tochter der Kallirrhoe), die Tochter der Okeanide Kallirrhoe und des Neilus
 Chione (Mutter des Priapos)
 Chione (Nymphe), Namensgebende Nymphe von Chios

Personen:
 Chione von Thessaloniki, einer christlichen Märtyrin

Astronomie:
 (6261) Chione, einen Asteroiden des Asteroidenhauptgürtels

Biologie:
 Chione (Rubiaceae), eine Gattung aus der Pflanzenfamilie der Rötegewächse
 Chione (Veneridae), eine Gattung aus der Familie der Venusmuscheln
 Chioninae, eine Unterfamilie der Venusmuscheln